Лофорд, Лоуфорд ():
 Географические объекты
  — деревня в Сомерсете (Великобритания).
  — деревня в Эссексе (Великобритания).

 Фамилия
 Лофорд, Бетти (1912—1960) — британская актриса.
 Лофорд, Герберт (1851—1925) — британский теннисист-любитель, победитель Уимблдонского турнира.
  (1756—1842) — британский морской офицер, участник наполеоновских войн.
 Лоуфорд, Кристофер (1955—2018) — американский актёр и писатель, сын Питера и Патрисии Лоуфорд.
  (1967—2019) — австралийская актриса.
 Лоуфорд, Патрисия (урожд. Кеннеди, 1924—2006) — американская светская львица, сестра Джона Кеннеди и жена Питера Лоуфорда.
 Лоуфорд, Питер (1923—1984) — американский киноактёр.